Josef Suwelack ist der Name folgender Personen:

* Josef Suwelack (Unternehmer) (1850–1929), deutscher Unternehmer
 Josef Suwelack (Flieger) (1888–1915), deutscher Pilot und Flugzeugkonstrukteur